Kirsaiten ist der deutsche Name eines Sees und eines (Insel-)Ortes in Polen:
 Kirsaiten-See in Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Kirsajty in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kirsaiten, Insel/Ort im Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Kirsajty (Pozezdrze), Ort im Powiat Węgozrewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren